Пистор — фамилия:

 Пистор, Йонс — продюсер группы Earth and Fire в 1987—1990 годах.
 Пистор, Мишель — основоположник мезотерапии.
 Пистор, Яков Матвеевич — русский генерал, георгиевский кавалер.

См. также 
 Писторф